

Актон, Лондон, Англія 
  — станція London Overground Північно-Лондонської лінії
 Актон-Грін — колишня назва метростанції 
  — станція Great Western Main Line National Rail у Актоні
  — метростанція Лондонського метро, ліній Дистрикт та Пікаділлі
  — метростанція Центральної лінії Лондонського метро
  — метростанція Центральної лінії Лондонського метро
  — станція London Overground Північно-Лондонської лінії
  — метростанція Центральної лінії Лондонського метро

Інші 
  — залізнична станція на West Coast Main Line, Актон, Чешир, Англія
  — залізнична станція на Kitchener line Актон, Онтаріо, Канада
  — станція MBTA на Fitchburg Line, Актон, Массачусетс, США
  — станція MBTA на Fitchburg Line, Актон, Массачусетс, США
  — станція Metrolink на Antelope Valley Line, Актон, Каліфорнія, США

Див. також 
 Актон